Le patronyme Delpoux est porté par les personnes suivantes :
 David Delpoux (1983-), un joueur français du rugby à XIII ; 
 Marc Delpoux (?-), un joueur et entraîneur français de rugby à XV.